Cibeusi (Ciater), een plaats in Indonesië
Cibeusi (Jatinangor), een plaats in Indonesië